Andrei Wassilewski ist der Name folgender Personen:

* Andrej Wassileuski (* 1991), weißrussischer Tennisspieler
 Andrei Andrejewitsch Wassilewski (* 1994), russischer Eishockeytorwart
 Andrei Leonidowitsch Wassilewski (* 1966), russischer Eishockeytorwart